Антиклея (; от имени героини древнегреческих мифов Антиклеи) — род травянистых растений семейства , распространённый в Азии и Северной Америке.

Ботаническое описание 
Многолетние травянистые растения. Луковица плёнчатая, узкояйцевидная. Листья от линейных до узколанцетных, сближены в нижней части стебля.

Соцветие — рыхлая кисть или метёлка. Околоцветник колокольчатый или почти колёсовидный; листочков 6, одинаковые. Тычинок 6, пыльники от почковидных до обратносердцевидных. Завязь полунижняя. Плод — удлинённая коробочка. Семена от угловатых до крылатых. Хромосомы: x=8, 2n=32.

Виды 
Род включает около 10 видов:

Примечания

Литература 
 
 

Мелантиевые
Флора Азии
Флора Северной Америки